Журавли — семейство птиц отряда журавлеобразных. Также может означать:

Топоним

Белоруссия 
 Журавли — деревня в Толочинском районе Витебской области.

Россия 
 Журавли — посёлок в Романовском районе Алтайского края.
 Журавли — станция (населённый пункт) в Архаринском районе Амурской области.
 Журавли — станция Забайкальской железной дороги.
 Журавли — деревня в Арбажском районе Кировской области.
 Журавли — деревня в Орловском районе Кировской области.
 Журавли — деревня в Свечинском районе Кировской области.
 Журавли — деревня в Советском районе Кировской области.
 Журавли — деревня в Шабалинском районе Кировской области.
 Журавли — деревня в Яранском районе Кировской области.
 Журавли — деревня в Павинском районе Костромской области.
 Журавли — деревня в Кореневском районе Курской области.
 Журавли — деревня в городском округе город Бор Нижегородской области.
 Журавли — деревня в городском округе город Шахунья Нижегородской области.
 Журавли — посёлок в Никольском районе Пензенской области.
 Журавли — деревня в Суксунском районе Пермского края.
 Журавли — посёлок в Волжском районе Самарской области.
 Журавли — хутор в Перелюбском районе Саратовской области, упразднён в 2018 г.
 Журавли — деревня в Артинском городском округе Свердловской области.

Россия/Украина

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Журавли — село в Сакском районе Крыма.

Украина 
 Журавли — село в Валковском районе Харьковской области.

Другие значения 
 «Журавли» — песня, написанная Яном Френкелем на стихи Расула Гамзатова в русском переводе Наума Гребнева, 1969 г.
 «Журавли» («Здесь, под небом чужим, я, как гость нежеланный…») — танго (сл. Алексея Жемчужникова, муз. А. Вертинского, Е. Петерсбурского) 
 Журавли — мемориальный ансамбль памяти павших героев Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге.
 Памятник Журавлей — мемориальный ансамбль памяти павших жителей города Чирчи́к в годы Великой Отечественной войны.
 Журавли — памятник в Саратове.
 «Журавли» — российский водочный бренд.

См. также 
 Журавли-красавки
 Журавли и карлики
 Журавль (значения)